Bender se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rupprecht Bender
 Harold Bohn Bender